Дементьєва Олена В'ячеславівна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Єлена Костанич.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Амелі Моресмо з рахунком 6–4, 6–4. Це був її 2-й титул за рік і 40-й за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Bausch and Lomb Championships, одиночний розряд
2004